Фестиваль «Дім Химер» — театральний фестиваль, заснований у Києві в серпні 2011 року за ініціативою Станіслава Мойсеєва, художнього керівника  Київського академічного Молодого театру.

Перший фестиваль проводився з 3 по 11 вересня 2011. Показ вистав відбувався на сцені Київського академічного Молодого театру. Президентом Фестивалю «Дім Химер» є Станіслав Мойсеєв.

Посилання 
 Сайт фестивалю

Див. також 
 Будинок із химерами

Театральні фестивалі
Культура Києва
Київський академічний Молодий театр